Dit is een lijst van planetoïden 39101-39200. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (39101) - || 2000 WR14|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (39102) - || 2000 WF17|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (39103) - || 2000 WQ17|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (39104) - || 2000 WO18|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (39105) - || 2000 WY18|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (39106) - || 2000 WE23|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (39107) - || 2000 WS24|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (39108) - || 2000 WG26|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (39109) - || 2000 WG27|| 22 november 2000 || Spacewatch
|-
| (39110) - || 2000 WL28|| 23 november 2000 || NEAT
|-
| (39111) - || 2000 WR30|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (39112) - || 2000 WB31|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (39113) - || 2000 WM32|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (39114) - || 2000 WC33|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (39115) - || 2000 WF33|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (39116) - || 2000 WJ33|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (39117) - || 2000 WE34|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (39118) - || 2000 WD35|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (39119) - || 2000 WF37|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (39120) - || 2000 WZ38|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (39121) - || 2000 WY40|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (39122) - || 2000 WL42|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (39123) - || 2000 WR42|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (39124) - || 2000 WU43|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (39125) - || 2000 WC44|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (39126) - || 2000 WP44|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (39127) - || 2000 WY45|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (39128) - || 2000 WM46|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (39129) - || 2000 WZ53|| 27 november 2000 || Spacewatch
|-
| (39130) - || 2000 WO56|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (39131) - || 2000 WG58|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (39132) - || 2000 WU58|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (39133) - || 2000 WV58|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (39134) - || 2000 WB59|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (39135) - || 2000 WX59|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (39136) - || 2000 WC61|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (39137) - || 2000 WX62|| 26 november 2000 || W. K. Y. Yeung
|-
| (39138) - || 2000 WU68|| 19 november 2000 || LINEAR
|-
| (39139) - || 2000 WO71|| 19 november 2000 || LINEAR
|-
| (39140) - || 2000 WC75|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (39141) - || 2000 WN77|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (39142) - || 2000 WR78|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (39143) - || 2000 WH80|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (39144) - || 2000 WN86|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (39145) - || 2000 WU90|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (39146) - || 2000 WV90|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (39147) - || 2000 WU92|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (39148) - || 2000 WM93|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (39149) - || 2000 WV95|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (39150) - || 2000 WN97|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (39151) - || 2000 WA99|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (39152) - || 2000 WN102|| 26 november 2000 || LINEAR
|-
| (39153) - || 2000 WX102|| 26 november 2000 || LINEAR
|-
| (39154) - || 2000 WY102|| 26 november 2000 || LINEAR
|-
| (39155) - || 2000 WK103|| 26 november 2000 || LINEAR
|-
| (39156) - || 2000 WF109|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (39157) - || 2000 WK111|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (39158) - || 2000 WW114|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (39159) - || 2000 WT115|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (39160) - || 2000 WC116|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (39161) - || 2000 WH117|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (39162) - || 2000 WX118|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (39163) - || 2000 WM119|| 20 november 2000 || LINEAR
|-
| (39164) - || 2000 WG123|| 29 november 2000 || LINEAR
|-
| (39165) - || 2000 WW129|| 19 november 2000 || Spacewatch
|-
| (39166) - || 2000 WO130|| 20 november 2000 || Spacewatch
|-
| (39167) - || 2000 WT130|| 20 november 2000 || LONEOS
|-
| (39168) - || 2000 WW131|| 20 november 2000 || LONEOS
|-
| (39169) - || 2000 WK135|| 19 november 2000 || LINEAR
|-
| (39170) - || 2000 WR140|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (39171) - || 2000 WE145|| 22 november 2000 || NEAT
|-
| (39172) - || 2000 WZ148|| 29 november 2000 || NEAT
|-
| (39173) - || 2000 WV151|| 29 november 2000 || NEAT
|-
| (39174) - || 2000 WG152|| 27 november 2000 || LINEAR
|-
| (39175) - || 2000 WL155|| 30 november 2000 || LINEAR
|-
| (39176) - || 2000 WK156|| 30 november 2000 || LINEAR
|-
| (39177) - || 2000 WJ157|| 30 november 2000 || LINEAR
|-
| (39178) - || 2000 WK157|| 30 november 2000 || LINEAR
|-
| (39179) - || 2000 WU158|| 30 november 2000 || NEAT
|-
| (39180) - || 2000 WA161|| 20 november 2000 || LONEOS
|-
| (39181) - || 2000 WP161|| 20 november 2000 || LONEOS
|-
| (39182) - || 2000 WF164|| 21 november 2000 || LINEAR
|-
| (39183) - || 2000 WE165|| 22 november 2000 || NEAT
|-
| (39184) - || 2000 WG166|| 24 november 2000 || LONEOS
|-
| (39185) - || 2000 WD167|| 24 november 2000 || LONEOS
|-
| (39186) - || 2000 WK168|| 25 november 2000 || Spacewatch
|-
| (39187) - || 2000 WL169|| 26 november 2000 || LINEAR
|-
| (39188) - || 2000 WM172|| 25 november 2000 || LINEAR
|-
| (39189) - || 2000 WT172|| 25 november 2000 || LINEAR
|-
| (39190) - || 2000 WN179|| 26 november 2000 || LINEAR
|-
| (39191) - || 2000 WU183|| 30 november 2000 || LONEOS
|-
| (39192) - || 2000 WL186|| 27 november 2000 || LINEAR
|-
| (39193) - || 2000 WJ188|| 18 november 2000 || LONEOS
|-
| (39194) - || 2000 WK188|| 18 november 2000 || LONEOS
|-
| (39195) - || 2000 WV189|| 18 november 2000 || LONEOS
|-
| (39196) - || 2000 WN191|| 19 november 2000 || LONEOS
|-
| (39197) - || 2000 XA || 1 december 2000 || NEAT
|-
| (39198) - || 2000 XY4 || 1 december 2000 || LINEAR
|-
| (39199) - || 2000 XN7 || 1 december 2000 || LINEAR
|-
| (39200) - || 2000 XX11|| 4 december 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten